Nagorni (Orenburg), localitat de la província d'Orenburg, a Rússia
 Nagorni (Sverdlovsk), localitat de la província de Sverdlovsk, a Rússia
 Nagorni (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Nagorni (Kamtxatka), localitat del territori de Kamtxatka, a Rússia